Rotondesi – abitanti di Rotonda (Italia)
Rotondesi – abitanti di Rotondi